Пантов — фамилия; имеет женскую форму Пантова.
 Пантов, Антон Дмитриевич (род. 1991) — казахстанский биатлонист.
 Пантов, Дмитрий Анатольевич (род. 1969) — мастер спорта Республики Казахстан международного класса (биатлон).

Пантова 
 Пантова, Арина Дмитриевна (род. 1999) — казахстанская биатлонистка.